La Copa de Campeones de Europa 1973-74 fue la edición número 19 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1973 y mayo de 1974, con la participación inicial de 31 equipos, todos ellos campeones de sus respectivas federaciones nacionales, incluyendo al vigente campeón, el Ajax Ámsterdam.

La final, a partido único, acontecida el 15 de mayo de 1974 en el Estadio de Heysel de Bruselas, en Bélgica, entre el Bayern Múnich y el Atlético Madrid, terminó con empate a uno tras finalizar la prórroga, tras un gol de Schwarzenbeck en el último minuto. Se disputó dos días después un partido de desempate en el mismo estadio, donde finalmente se impuso el equipo alemán por 4-0 logrando su primer título europeo. Se trata pues, de la única final de la máxima competición europea decidida con un partido de desempate.

Rondas siguientes

Final

Partido reglamentario

Partido de desempate

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1973–74:

Notas 

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA